Галина Володимирівна Вандзеляк ( 2 травня 1968, м. Тернопіль) — українська журналістка, літераторка. Член НСЖУ (1990).

Життєпис 
Закінчила Львівський поліграфічний інститут (1990, нині Українська академія друкарства).

Працювала: 
 кореспондентом газети «Селянська доля», 
 викладачем кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету.

З 1995 року — редактор відділу сільського господарства, економіки та екології газети «Свобода».

Ногороди 
 Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2004),
 Почесний знак НСЖУ,
 інші галузеві нагороди.

Творчість 
Автор збірки поезій «А соняхи квітнуть…» (2003), поетичних і прозових творів, публіцистичних статей.

Примітки

Джерела

Посилання 
 Вандзеляк Галина Володимирівна // Хто є хто в українській журналістиці
Уродженці Тернополя
Українські журналістки
Українські літературознавці
Члени НСЖУ
Випускники Української академії друкарства
Журналісти «Свободи» (Тернопіль)
Викладачі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка